La expresión musica reservata puede referirse a:
Musica reservata: estilo o práctica interpretativa musical en la música del Renacimiento.
Musica Reservata (banda): fue un conjunto británico especializado en la interpretación de la música medieval y renacentista, dirigido por Michael Morrow y John Beckett.
Musica Reservata de Barcelona: conjunto del que han sido directores Bruno Turner y Peter Phillips.